Az 1974-es MotoGP-világbajnokság volt a 26. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

Az MV Augusta nyergében ülő Phil Read zsinórban második világbajnoki címét szerezte meg. Csapata számára ez volt az utolsó sikeres év, az MV 1974-es győzelme megszakítás nélkül már a tizenhetedik volt a sorban 1958 óta. Giacomo Agostini kétütemű Yamahával versenyzett ebben az évben, azonban sérülések és műszaki hibák is hátráltatták. Feljövőben volt a Suzuki, Barry Sheene-nel és Jack Findleyvel a soraikban.

Az MV Augusta egyébként duplázni tudott, ugyanis az olasz gyár szerezte meg a 350-es vb-címet is Agostini révén. A negyedlitereseknél egy másik olasz, Walter Villa végzett az élen egy Aermacchi-Harley Davidson együttműködésnek köszönhetően. A sorban a kisebb géposztályok felé haladva az olasz vonatkozás először a 125-ösök mezőnyében szakadt meg, itt ugyanis a svéd Kent Andersson végzett az élen, míg az 50-eseknél Henk van Kessel zárt év végén az első helyen. Utóbbi kategóriában egyébként totális német, illetve németalföldi uralom volt, a holland van Kesselen kívül ugyanis egy belga és három német futamgyőzelem született.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok